GBP5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 586 амінокислот, а молекулярна маса — 66 617.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, антимікробних білків. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, запальна відповідь, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки